Colin Jerwood es el vocalista de la banda de anarcopunk inglesa Conflict originaria de Londres.

Enlaces externos 
 Entrevista a Colin Jerwood.

Cantantes de punk rock
Anarquistas de Inglaterra